Gastrocopta quadridens är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1916. Gastrocopta quadridens ingår i släktet Gastrocopta och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
quadridens